Oenanthe – rodzaj roślin z rodziny selerowatych (Apiaceae)
 Oenanthe – rodzaj ptaków z rodziny muchołówek (Muscicapidae)